Internationaux de Strasbourg 2014 – tenisowy turniej WTA w sezonie 2014 z cyklu Internationaux de Strasbourg rozgrywany w dniach 19–24 maja 2014 w Strasburgu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 250 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014
2014 we Francji